Plaats in Indonesië
 Wonoanti (Gandusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Wonoanti (Tulakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pacitan in de provincie Oost-Java